

Personnalités 

 Jean-Baptiste Meilleur ( - ) est un médecin, un homme politique, un journaliste et un professeur canadien.
 Madeleine Meilleur (née le  à Kiamika, Québec) est une femme politique canadienne de l'Ontario, au Canada. 
 Marc Meilleur (né le  à Paris) est un coureur cycliste français. 
 Marie-Louise Meilleur (1880-1998) est une supercentenaire canadienne.

Culture 
 Vivre pour le meilleur est une chanson de Johnny Hallyday de 1999, sur une musique de David Hallyday, et de son album Sang pour sang.
 Le Meilleur est un film américain de Barry Levinson sorti en 1984. 
 Le Meilleur des mondes est un roman de science-fiction, écrit en 1931 par Aldous Huxley.
 L'Oscar du meilleur acteur est une récompense cinématographique décernée chaque année, depuis 1928.
 Mon meilleur ennemi est une émission de télévision québécoise diffusée en 2001.
 Mon meilleur ami est une comédie dramatique française réalisée par Patrice Leconte en 2006.
 Que le meilleur gagne est un jeu télévisé diffusé sur Radio-Canada à l'origine en France sur La Cinq, de 1991 à 1992.
 Le méliorisme est une idée métaphysique qui affirme que l'homme est réellement capable de bâtir un monde meilleur.